Карсон има више значења:
 Карсон
 Округ Карсон (Тексас)
 Карсон (Ајова)
 Карсон (Калифорнија)
 Карсон (Северна Дакота)